Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1984 — сімнадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у німецьких містах Розенгайм, Гарміш-Партенкірхен, Фюссен та Бад-Тельц з 7 по 13 квітня 1984. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна СРСР.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Нідерланди вибули до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 26 березня — 1 квітня 1984 в Гернінгу Данія.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Норвегія підвищилась до Групи «А», Італія вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 21 — 27 квітня 1984 в Единбурзі та Керколді (Велика Британія).

''Угорщина підвищились до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1984
1984 у хокеї з шайбою